Mańkowo est le nom de

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Mańkowo, village du powiat de Płock,
 Mańkowo, village du powiat de Sierpc.